Бем — фамилия. У разных её носителей
 может соответствовать немецкой фамилии ;
 может быть образована от основы , указывающей на происхождение или отношение к Богемии (буквально «выходец из Богемии», «чех»); в последнем качестве также может быть прозвищем;
 может иметь собственно чешское/богемское происхождение () — см. список Bém;
а также от других ономастических основ.

Фамилия 
Известные носители:
 Бем, Адольф Карлович (1847—90) — русский инженер.
 Бем, Александр Иванович (1953—2020) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2003).
 Бем, Альфред Людвигович (1886—1945?) — русский филолог, историк литературы, литературный критик, общественный деятель русского зарубежья.
 Бем, Антон Густав — польский филолог, автор следующих сочинений: «Zarys wykł adu mowy polskiej według wskazòwek językoznawstwa porograve; wnawczego» (Варшава, 1883); «Jak mówié po polsku» (Варшава, 1889).
 Бем, Бальцер — краковский городской писарь, живший в конце XV—XVI века.
 Бем, Дэрил (род. 1938) — американский психолог.
 Бем, Ева (род. 1951) — польская певица.
Бем, Ирина Альфредовна (1916—1981) — русская и чехословацкая поэтесса и переводчица.
 Бем, Людвиг — музыкант.
 Бем, Магнус Карл фон (1727—1806) — российский государственный деятель; начальник Камчатки.
 Бем, Мартин — польский писатель, автор «Apex theologicae sapienciae… conclusiones sacrae Theologicae» (Краков, 1681) и «Quaestio theologica de S. Trinitate» (Краков, 1680).
 Бем, Михаил — данцигский мещанин XVII века, автор сочинения: «De indigenatu sincera collato jurium et privilegiorum Poloniae et Prussiae Regiae Polonicae ad sapienda statum dissidia, Monte Bona Concordiae Gra tia scripta 1669».
 Бем, Михаил Антонович (1858—1917) — генерал-майор, участник китайского похода, русско-японской и Первой мировой войны.
 Бем, Павел (, род. 1963) — чешский политик, мэр Праги (2002—2010).
 Бем, Пётр — польский писатель, автор сочинения: «O rzymskim kościele i jego głowie Antychryscie, Traktacik niekiedy przez wielkiego męża D. Aegidiusza Hunniusza po łacinie spisany» (Торн, 1613).
 Бем, Сандра (1944—2014) — американский психолог.
 Бем, Семён Ефимович (1931—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Бем, Шарль (1883—1957) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1912 года.
 Бем, Эрнст (, 1830—1884) немецкий географ и статистик.
 Бем, Юзеф Захариаш (1794—1850) — польский военачальник, фельдмаршал турецкой армии, главнокомандующий войск венгерского восстания 1848 года.
 Бем, Юрий (1621—1666) — чешско-латинский писатель в области математических наук, монах ордена иезуитов, учитель математики и богословия в Праге и Ольмюце.

Прозвище 
 Бем, неправильно Бэм () — прозвище Яна-Карла Диановица (?—1575), богемского наёмника во Франции, убийцы адмирала де Колиньи.

См. также 
 Бем (герб) — польский дворянский герб.

Примечания